Формула 1 2013. године је 64. сезона Формуле 1. 

Ред Бул и Себастијан Фетел одбранили су наслове у конкуренцији конструктора, односно возача. Ове године је на стази било пет светских првака: Кими Рејкенен, Себастијан Фетел, Фернандо Алонсо, Луис Хамилтон и Џенсон Батон. Током зимске паузе је обављено неколико трансфера возача, а најзначајнији су прелазак Луиса Хамилтона из Макларена у Мерцедес, док је на његово место у британском тиму дошао Серхио Перес који је у 2012. возио за Заубер. Ове године је узело учешће и пет новајлија: (Естебан Гутијерес, Валтери Ботас, Гидо ван дер Гарде, Жил Бјанки и Макс Чилтон) те двоје повратника - Адријан Зутил који се вратио у Форс Индију и заузео место Николаса Хилкенберга (прешао у Заубер) и Шарл Пик који ће возити за Катерхам. Сезона 2013.је последња сезона у којој су се користили В8 мотори. Они су од сезоне 2014. замењени В6 моторима. Тиме се окончава размак од 2006. до 2013. године који се сматра ером В8 мотора.

Тимови и возачи 
Списак возача за сезону 2013.

Трке

Пласмани 
Бодови се додељују возачима који освоје првих 10 места и то на следећи начин:

Пласман возача

Пласман конструктора

Легенда

Спољашње везе 

 Званични сајт Формуле 1
 Ф1-Србија

2013
Спорт у 2013.